Gèmini o bessons, constel·lació zodiacal 
 Gèmini o gèminis (astrologia), tercer signe del zodíac 
 Protocol de xarxa Gemini
 Astronàutica:
 Advanced Gemini, propostes que haurien ampliat el programa Gemini en l'afegiment de diverses missions 
 Programa Gemini
 Gemini 1, vol espacial no tripulat del programa Gemini de la NASA llançat el 1964 
 Gemini 2, segon vol espacial del Projecte Gemini de vol espacial tripulat estatunidenc 
 Gemini 3, vol espacial tripulat del programa Gemini de la NASA llançat el 1965 
 Gemini 4 Gemini IV, vol espacial tripulat del programa Gemini de la NASA llançat al juny del 1965
 Gemini 5, vol espacial tripulat del programa Gemini de la NASA llançat el 1965 
 Gemini 6A o Gemini VI-A, vol espacial tripulat del programa Gemini de la NASA llançat a l'agost del 1965 
 Gemini 7 o Gemini VII, vol espacial tripulat el 1965 sota el programa Gemini de la NASA 
 Gemini 8 o Gemini VIII, vol espacial que va tenir lloc el 1966 dins el programa Gemini de la NASA 
 Gemini 9A o Gemini IX-A, vol espacial tripulat en 1966 sota el programa Gemini de la NASA 
 Gemini 10 o Gemini X, vol espacial tripulat en 1966 sota el programa Gemini de la NASA 
 Gemini 11 o Gemini XI, novè vol espacial tripulat sota el programa Gemini de la NASA 
 Gemini 12 o Gemini XII, vol espacial tripulat sota el programa Gemini de la NASA 
 Nomen patronímic de la gens Gemínia, entre els quals hom troba:
 Meti Gemini, comandant de la cavalleria de Túsculum en la darrera guerra llatina el .
 Gai Gemini, pretor a Macedònia el .
 Gemini (decurió), enemic de Gai Màrius.
 Gemini (partidari de Marc Antoni).
 Gemini (cavaller), acusat de conspirar contra Tiberi i executat l'any 33.
 Miscel·lania:
 Observatori Gemini
 San Giovanni Gemini, municipi italià a la província d'Agrigent